

Классическая музыка 
 Премьера оперы «Olivo e Pasquale» композитора Гаэтано Доницетти состоялась в римском театре Valle (7 января)
 Премьера балета «Астольф и Жоконд, или Искатели приключений» французского композитора Фердинана Герольда (29 января)
 В Опера-Комик состоялась премьера комической оперы Фроманталя Галеви «» (выдержала 14 представлений) (30 января).
 В Париже состоялась премьера оперы «Le hussard de Felsheim» французского композитора Адольфа Адана (9 марта).
 Смерть Людвига ван Бетховена, немецкого композитора и пианиста, представителя «венской классической школы» (26 марта).
 В Лейпциге состоялась премьера оперы «Вампир» немецкого композитора Генриха Маршнера на либретто его зятя Вольбрюка (29 марта).

 В Париже состоялась премьера оперы «L’héritière et l’orpheline» французского композитора Адольфа Адана (12 мая).
 Премьера оперы «Il borgomastro di Saardam» композитора Гаэтано Доницетти состоялась в Неапольском театре Нуово (19 августа)
 Состоялась премьера комической оперы Джоаккино Россини «Путешествия в Реймс» (20 августа).
 Премьера балета «Сомнамбула» французского композитора Фердинана Герольда (9 сентября )
 Состоялась премьера оперы «Пьетро из Альбано» немецкого композитора Луи Шпора (13 октября).
 В Опера-Комик состоялась премьера одноактной комической оперы Фроманталя Галеви «», (выдержала 13 представлений) (8 ноября).
 Состоялась первая постановка двухактной оперы «Свадьба Камачо» немецкого композитора Феликса Мендельсона, которой руководил Гаспаре Спонтини.
 В Касселе состоялась премьера оперы «Пьетро из Альбано» (Pietro von Abano) немецкого композитора Луи Шпора (13 октября).
 В театре Ла Скала состоялась премьера оперы «Пират» («Il pirata») итальянского композитора Винченцо Беллини (27 октября).
 Композитор Гаэтано Доницетти создал оперу «Театральные удобства и неудобства» (Le convenienze ed inconvenienze teatrali) Опубликована Серенада № 13 соль-мажор, K. 525, серенада в четырёх частях, написанная Вольфгангом Амадеем Моцартом.
 Зимний путь (Winterreise''; Op. 90, D 911), второй песенный цикл Шуберта, классический образец этого музыкального жанра.

Другие события 
 Евгения Садорани, 18-летняя итальянская оперная певица (сопрано) вышла замуж за 42-летнего своего музыкального учителя, композитора Джованни Тадолини (13 апреля).
 В работе немецкого философа и теолога Карла Фридриха Трандорфа впервые появился термин Гезамткунстверк (Единое произведение искусства).
 Папа римский Лев XII наградил Никколо Паганини Орденом Золотой шпоры.
 французский трубач Франсуа Жорж Огюст Доверне первым начал использовать в публичных выступлениях новую хроматическую трубу германской конструкции.

Родились 
 26 марта — Эмануэль Каня (ум. 1887) — польский композитор, пианист, органист и музыкальный критик
 25 апреля — Жан-Антуан Циннен (ум. 1898) — люксембургский композитор и дирижёр, автор музыки гимна Люксембурга
 11 мая —  (ум. 1902) — американский автор песен
 20 августа — Йозеф Штраус (ум. 1870) — австрийский композитор, скрипач и дирижёр
 12 ноября — Густав Адольф Меркель (ум. 1885) — немецкий композитор, органист и хоровой дирижёр
 26 ноября — Гуго Ульрих (ум. 1872) — немецкий композитор и пианист
 31 декабря — Мари Каролина Миолан-Карвальо (ум. 1895) — французская оперная певица (лирическое сопрано)

Умерли 
 9 марта — Франц Ксавер Герль (62) — австрийский и немецкий оперный певец (бас) и композитор
 26 марта — Людвиг ван Бетховен (56) — немецкий композитор, пианист и дирижёр
 3 апреля — Эрнст Флоренс Фридрих Хладни (70) — немецкий физик, изобретатель эуфона Хладни и клавицилиндра
 9 августа — Марк Антуан Мадлен Дезожье (54) — французский композитор, драматург, поэт-песенник, водевилист и шансонье
 28 августа — Адам Лист (50) — венгерский музыкант
 20 ноября — Алексей Титов (58) — русский композитор